Jenny Morris – cantante neozelandese
 Jenny Morris – hockeista su prato australiana